Герб муниципального образования Опо́чецкий райо́н Псковской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Герб утвержден Решением внеочередной 16-ой сессии Собрания депутатов Опочецкого района шестого созыва от 05 декабря 2019 года № 125.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 12916.

Описание герба 
«В лазоревом (синем, голубом) поле на зелёной земле лежащие серебряные камни, сложенные пирамидой».В лазоревом поле на зелёной земле лежащие серебряные камни, сложенные пирамидой, которую с боков поддерживают каждый одной передней лапой два сообращённых золотых восстающих льва 
с червлёными языками и серебряными зубами.

Обоснование символики 

За основу герба муниципального образования «Опочецкий район» взят исторический герб города Опочка Псковского наместничества, утвержденный 28 мая 1781 года (по старому стилю), подлинное описание которого гласит: «В верхней части щита герб Псковский; в нижней – пирамидою сложенная куча из известнаго камня, называемого опока, означающий имя сего города, в голубом поле». Золотые львы в гербе символизируют богатую историю края, а также то, что на территории района исторически располагались усадьбы многих известных российских родов. Так, в д. Глубокое располагалась усадьба графов Гейденов, в д. Жадро – графов Сиверсов, в д. Крулихино – усадьба Чихачевых, а в д. Кунино – усадьба Яхонтовых. И в гербах всех этих родов были изображены среди прочих фигур в том числе и львы. Помимо этих фамилий свой след в истории Опочецкого района также оставила целая плеяда других знаменитостей – в т.ч. бароны Розены и Фредериксы, князья Львовы и Дондуковы-Корсаковы, графы Разумовские, а также Голенищевы-Кутузовы, Потемкины и другие. 

Лев является классической фигурой, которая аллегорически символизирует благородство. Кроме того, лев в геральдике является символом силы, мужества, храбрости, отваги, величия и великодушия. 

В этом контексте лев в гербе также олицетворяет  и то, что административный центр района – города Опочка –  был основан в 1414 году и являлся крепостью, которая ни разу за несколько веков в своей истории не была взята неприятелем. Во время Великой Отечественной войны уроженцы города Опочка и всего района также проявили героизм в защите Родины. Примененные в герба в геральдике обозначают: Серебро (белый цвет) – символ чистоты, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества; Золото (жёлтый цвет) символизирует богатство, справедливость, стабильность, уважение, великодушие; Зеленый цвет – символ изобилия, жизни и возрождения; Лазурь (голубой, синий цвет) – символ красоты, чести, славы, преданности, истины, добродетели и чистого неба;Червлень (красный цвет) – символ труда, мужества и красоты.

Авторская группа:

Идея - инициативная группа при Администрации Опочецкого района на основе исторического герба города Опочки, реконструированного Союзом геральдистов России и утвержденного в качестве герба Опочецкого района в 2002 г. 

Геральдическая доработка, обоснование - Ю. Росич (г. Москва); Компьютерный дизайн - Сергей Исаев (г. Москва; Союз геральдистов России), А. Карпова (г. Барнаул).

См. также 
 Гербы районов Псковской области

Примечания

Литература 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное собрание законов с 1649 по 1900 г. — , 1990.
 Соболева Н. А. и др.  Гербы городов России. Альбом-справочник — М.: Профиздат — «Отечество», 1998. С.190. ил.
 Сперансов Н. Н. Земельные гербы России XII—XIX вв. — , Советская Россия, 1974. — 200 с.
 Мочёнов К., Коржик Ю. «Гербы современной России». Гербы областей, районов, городов, поселков и сел внесённые в ГГР РФ, разработанные при участии Союза геральдистов России с 1992 по 2004 гг. / Справочник. — М.: Гербы и флаги, 2005. — 296 с., ил. ISBN 5-7034-0184-4
 Рево О. Гербы городов Псковской губернии// Наука и жизнь. — 1978 — № 4
 Борисов И. В., Е. Н. Козина  Геральдика России. — М.: АСТ; Астрель, 2005. — 423 с., с. 119—128: ил. ISBN 5-17-030039-5, ISBN 5-271-11355-8

Ссылки 
 Граев А. Что символизирует новый герб?// Красный маяк (Опочецкий р-н). — 2002. — 3 авг.
 Иванова В. О гербе, и не только.// Красный маяк (Опочецкий р-н). — 2002. — 14 авг.
 «Новый герб — старый герб».// Красный маяк (Опочецкий р-н). — 2002. — 21 авг
 «В лазоревом поле на зеленой земле…».// Красный маяк (Опочецкий р-н). — 2006. — 18 янв. — С. 1. — Описание герба Опочецкого района по справочнику «Гербы современной России» (Москва, 2005 г.).

Гербы Псковской области
Гербы районов России